Si presenta anche con il nome di JustPushPlay in qualità di Producer e BeatMaker.

Biografia 
Ha studiato pianoforte ed arrangiamento con Massimo Colombo e Roberto Guarnieri presso il Centro Professione Musica di Milano e “Tecniche avanzate di Mix e Mastering” alla Berklee College of Music di Boston con Mark Wessel, perfezionando poi gli studi seguendo i seminari di "Mix With The Masters" tenuti da Tony Maserati.
Ha lavorato dal 2008 al 2014 come produttore artistico e A&R presso la storica casa discografica SAAR Records, che lascerà per dedicarsi esclusivamente alla PLAY, sua etichetta discografica già fondata nel 2007, che vanta un catalogo di oltre 15000 titoli presenti sul mercato. Nel 2015 insieme al musicista e produttore Michele Garruti, fonda a Londra la casa discografica Oracle Records Ltd, dalla quale ne uscirà come socio fondatore per poi creare nel 2020 la JustPushPlay LTD, una nuova società di produzione discografica che focalizza i suoi investimenti principalmente nell'attività di "BeatMakers" in partnership con BeatStars, BeatStars Publishing e Sony Music Publishing.

Nel 2010 si dedica poi alla realizzazione del progetto We Hear The World, ovvero uno studio di ricerca dedicato all’ascolto della musica da parte di portatori di protesi acustiche come l’Impianto Cocleare.

Nel 2019, Giampaolo diviene membro della community inglese "The Music Producers Guild".

Carriera 
Nel 2012 Giampaolo Pasquile viene premiato con il Disco di Platino e con n. 3 Gospel Music Award, per aver lavorato in qualità di produttore ed arrangiatore al brano Natale Din Don Dan, interpretato da Gino Paoli e Roby Matano, brano presente all’interno del disco Caro Papà Natale 3.

Il 2018 invece è l’anno in cui ottiene la candidatura ai Grammy Music Award per aver concepito, prodotto e mixato, il disco dedicato al compositore americano Burt Bacharach dal titolo We All Love Burt Bacharach. Nell’album sono presenti alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama jazz come: Massimo Colombo (piano), Peter Erskine (batteria), Darek Oles (contrabbasso), Michael Stever (tromba), Bob Mintzer (sassofono) and Kathleen Grace (voce).

Nel 2021 viene invitato da BeatStars Publishing a partecipare ad un contest per scegliere il migliore fra i remix della canzone originale di Mike Posner dal titolo Amor Fati. Il contest è sponsorizzato da Clif, società Americana che produce integratori alimentari per sportivi e palestre. Il remix prodotto da Giampaolo viene scelto e premiato come migliore produzione del contest.

Nel 2022 Giampaolo è stato inserito fra i Top Producers e Premium Member del sito SoundBetter  e Platinum Pros del sito LANDR, attraverso i quali svolge anche lavori di produzione, mix e mastering in remoto per artisti che si trovano in paesi differenti.

Collaborazioni 
Nella sua attività di produttore e musicista ha lavorato con e per: Peter Erskine, Bob Mintzer, Corrado Rustici, Mike Posner, Darek Oles, Massimo Colombo, Felice Clemente, Michael Stever, Tears For Fears, Double Zero, Gino Paoli, Tony Dallara, Adriano Celentano, Fausto Leali, I Campioni, Armando Trovajoli, Franco Battiato, I Ribelli, The Casuals, Herbert Pagani, Peppino Gagliardi, Luigi Tenco, Bob Mitchel, The Duke Of Burlington, Enzo Jannacci, I Ragazzi del Sole, David Ekerot, Fran Pahino, Mara Bosisio, Terrae Motus, Paky Maione, New Trolls, Judith Beenders, Gio Tortorelli, Vittorio Matteucci, Luca Giacomelli, and Leonardo Di Minno dal Musical Romeo e Giulietta, Costantino Catena, Riky Anelli, Kathleen Grace, Tony Carrasco, Jimmy Ross, Sheaam Dean, Nonsologospel, Alfredo Golino e molti altri.

Discografia

Altri progetti

Collegamenti esterni